dawne gminy:
 gmina Kłodnica – dawna gmina wiejska, powiat kozielski, woj. opolskie (z siedzibą w Kłodnicy)
 gmina Kłodnica – dawna gmina wiejska, powiat katowicki, woj. katowickie (z siedzibą w Kłodnicy)